Stephen Tomlin ist der Name folgender Personen:

* Stephen Tomlin (Bildhauer) (1901–1937), britischer Bildhauer
 Stephen Tomlin (Schauspieler) (* vor 1982), britischer Schauspieler